Umlaufzeit steht für:

 astronomisch die Umlaufperiode von Himmelskörpern, die Umlaufzeit
 physikalisch die Dauer genau einer Umdrehung, siehe Drehzahl
 im Nah- und Fernverkehr die Einsatzdauer eines Fahrzeugs, siehe Umlaufplan
 die Dauer des einmaligen Ablaufens eines Signalprogrammes einer Lichtsignalanlage